Си́хра () — чешская фамилия. Известные носители:

 Сихра, Андрей Осипович (1773—1850) — российский композитор-инструменталист и мастер музыкальных инструментов чешского происхождения.
 Сихра, Антонин (1918—1969) — чешский музыковед, эстетик, педагог.
 Сихра, Вацлав (1826—1894) — чешский певец.
 Сихра, Йозеф Сирилл (1859—1935) — чешский композитор.
 Сихра, Матей Йозеф (1776—1830) — чешский писатель, языковед.
 Сихра, Мирослав (род. 1950) — чешский фотограф.
 Сихра, Ян (род. 1969) — чешский стрелок, участник Олимпиады в Лондоне.